Новоколхозное — посёлок в Неманском районе Калининградской области. Входит в состав Жилинского сельского поселения.

Население

История 
В 1902—1910 годах в Ной Аргенингкене была построена кирха.

Численность населения в 1910 году составляла 639 жителей, в 1933 году — 654 жителя, в 1939 году — 576 жителей. В 1910 году в Зандлаукене проживал 81 человек, в 1933 году — 149 человек, в 1939 году — 139 человек.

В 1938 году Ной Аргенингкен был переименован в Аргенбрюк, Бублаукен — в Аргенфурт, Зандлаукен — в Зандфельде.

В 1946 году Аргенбрюк был переименован в поселок Новоколхозное, Виллькишкен — в Григорьево, Аргенфурт — в Чернышево, Зандфельде — в Щукино.

В 1993 году поселки Григорьево, Чернышево и Щукино вошли в состав поселка Новоколхозного.

Примечания 

Населённые пункты Неманского района